Населённые пункты в составе районов Калужской области (от П до Я)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Перемышльский

Спас-Деменский

Сухиничский

Тарусский

Ульяновский

Ферзиковский

Хвастовичский

Юхновский

См. также 
 Населённые пункты Калужской области в районах (от А до О)

Примечания 

Калужская область